Der Wahlkreis Garbsen/Wedemark ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtages. Er umfasst in der Region Hannover die Stadt Garbsen und die Gemeinde Wedemark.

Die 2022 über die Landesliste von Bündnis 90/Die Grünen in den Landtag eingezogene Djenabou Diallo Hartmann ist die erste afrodeutsche Landtagsabgeordnete in Niedersachsen.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Garbsen/Wedemark sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Rüdiger Kauroff (SPD). Über die Landesliste zog zusätzlich Djenabou Diallo-Hartmann (Grüne) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 31.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Garbsen/Wedemark sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Rüdiger Kauroff (SPD). Über die Landesliste zog zusätzlich Editha Lorberg (CDU) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 32.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Lorberg, Editha" |Editha Lorberg
|35,8
|32,5
|-
| SPD
| data-sort-value="Kauroff, Rüdiger" |Rüdiger Kauroff
|38,8
|39,3
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Grahn, Dirk" |Dirk Grahn
|6,6
|6,8
|-
| FDP
| data-sort-value="Birkner, Stefan" |Stefan Birkner
|7,0
|8,0
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Strube, Clemens" |Clemens Strube
|3,5
|3,8
|-
| AfD
| data-sort-value="Kammler, Kammler" |Manfred Kammler
|7,2
|7,5
|-
| Bündnis C
| data-sort-value="Schönhoff, Martin" |Martin Schönhoff
|1,0
|
|-
| BGE || || ||0,1
|-
| DM || || ||0,1
|-
| Freie Wähler || || ||0,4
|-
| LKR || || ||0,0
|-
| ÖDP || || ||0,1
|-
| Die PARTEI || || ||0,4
|-
| Tierschutzpartei || || ||0,6
|-
| Piratenpartei || || ||0,2
|-
| V-Partei³ || || ||0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 63,8 % über dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Garbsen/Wedemark sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Editha Lorberg (CDU). Über die Landesliste zog zusätzlich Stefan Birkner (FDP) in den niedersächsischen Landtag ein.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Lorberg, Editha" |Editha Lorberg
|41,5
|33,4
|-
| SPD
| data-sort-value="Kauroff, Rüdiger" |Rüdiger Kauroff
|38,7
|35,6
|-
| FDP
| data-sort-value="Birkner, Stefan" |Stefan Birkner
|4,5
|11,9
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Achterberg, Mona" |Mona Achterberg
|9,0
|11,7
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Kelen, Sait" |Sait Kelen
|2,3
|2,5
|-
| Bündnis 21/RRP || || ||0,0
|-
| Die Freiheit || || ||0,3
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Bienstein, Andreas" |Andreas Bienstein
|2,1
|1,4
|-
| NPD || || ||0,9
|-
| PBC || || ||0,2
|-
| Piratenpartei
| data-sort-value="Pfeilsticker, Rüdiger" |Rüdiger Pfeilsticker
|2,0
|2,1
|}

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Garbsen/Wedemark sechs Kandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Editha Lorberg (CDU).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Lorberg, Editha" | Editha Lorberg
| 44,2
| 42,1
|-
| SPD
| data-sort-value="Mahner, Ulrich" | Ulrich Mahner
| 37,1
| 32,2
|-
| FDP
| data-sort-value="Birkner, Stefan" | Stefan Birkner
| 6,8
| 9,6
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Dalig, Annegret" | Annegret Dalig
| 5,1
| 6,8
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Koch, Andreas " | Andreas Koch
| 6,2
| 6,3
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
|
|
| 0,1
|-
| NPD
|
|
| 1,7
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,2
|-
| Demokratische Alternative
|
|
|
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,2
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,2
|-
| Republikaner
|
|
|
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,3
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,5
|-
| ödp
| data-sort-value="Jackowski, Gerlind" | Gerlind Jackowski
| 0,5
| 0,3
|-
| PBC
|
|
| 0,2
|}

Einzelnachweise 

Politik (Region Hannover)